Okraj Vidin () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 101.018 prebivalcev na 3.033 km² površine. Glavno mesto okraja je Vidin.

Upravna delitev 
Okraj Vidin je razdeljen na 11 občin.

Mesta 
Belogradčik, Bregovo, Vidin, Gramada, Dimovo, Dunavci, Kula

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije